Ludo Martens (Torhout, 12 de março de 1946 – 5 de junho de 2011) foi um historiador e presidente do Partido dos Trabalhadores da Bélgica. Tem vários artigos publicados. Sua obra mais conhecida é o livro Stalin: Um Novo Olhar, onde procura esclarecer e desmentir ideias sobre o mesmo, classificando-as como exageros, mentiras e invenções da mídia capitalista e anti-comunista a cerca do líder soviético, mostrando, também, os avanços, vitórias e conquistas da Era Bolchevique.

Em 1968, ele fundou o grupo "Alle macht aan de Arbeiders" (Todo o Poder aos Trabalhadores), que em 1979 tornou-se o Partido dos Trabalhadores da Bélgica.

De acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo Partido dos Trabalhadores da Bélgica, Martens morreu na manhã de 5 de junho de 2011, após uma longa doença.

Historiadores da Bélgica
Comunistas
Mortos em 2011